Lilith. The Legend of the First Woman – poemat epicki amerykańskiej poetki Ady Langworthy Collier, będący jej najbardziej znanym dziełem, opublikowany w 1885. Składa się z pięciu ksiąg. Bohaterką jest Lilith, rzekoma pierwsza żona biblijnego Adama. 

Pure as an angel's dream shone Paradise. 
Blue mountains hemmed it round; and airy sighs 
Of rippling waters haunted it. Dim glades, 
And wayward paths o'erflecked with shimmering shades, 
And tangled dells, and wilding pleasances, 
Hung moist with odors strange from scented trees. 
Sweet sounds overbrimmed the place; and rare perfumes, 
Faint as far sunshine, fell 'mong verdant glooms. 
In that fair land, all hues, all leafage green 
Wrapt flawless days in endless summer-sheen.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
Amerykańskie eposy
Utwory literackie oparte na Biblii
Utwory literackie z 1885